Nashville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nashville Township (Arkansas)
 Nashville Township (Illinois)
 Nashville Township (Minnesota)
 Nashville Township (Missouri)